Fußball-Bundesliga 2009–10 a fost al 47-lea sezon din prima ligă germană de fotbal. Sezonul a început pe 7 august 2009 cu un meci între ultimele două campioane VfL Wolfsburg și VfB Stuttgart și s-a sfârșit pe 8 mai 2010 (ultima zi de meciuri).

Informații despre echipe

Stadioane și locația

Personal și sponsori

Clasament

Rezultate

Statistici 
Incluzând meciurile jucate pe 20 decembrie 2009

Golgheteri 
Sursa: kicker magazine

12 goluri
  Stefan Kießling (Bayer Leverkusen)

9 goluri
  Lucas Barrios (Borussia Dortmund)

8 goluri
  Mario Gómez (Bayern München)
  Kevin Kurányi (FC Schalke 04)

7 goluri
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)

6 goluri
  Albert Bunjaku (Nürnberg)
  Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen)
  Jefferson Farfan (FC Schalke 04)
  Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim)
  Andreas Ivanschitz (FSV Mainz 05)
  Toni Kroos (Bayer Leverkusen)
  Alexander Meier (Eintracht Frankfurt)
  Zvjezdan Misimović (VfL Wolfsburg)
  Ivica Olic (Bayern München)
  Mesut Özil (Werder Bremen)
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)
  Didier Konan Ya (Hannover 96)

Pase 
Sursa: kicker magazine
10 pase
  Mesut Özil (Werder Bremen)

7 pase
  Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen)
  Eljero Elia (Hamburger SV)

6 pase
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)
  Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim)
  Andreas Ivanschitz (FSV Mainz 05)

5 pase
  Zvjezdan Misimović (VfL Wolfsburg)
  Thomas Müller (Bayern München)
  Patrick Owomoyela (Borussia Dortmund)

Premii

Jucătorul lunii

Referințe

Legături externe 
   Site oficial
   Bundesliga la DFB
  Revista Kicker

Sezoane Bundesliga